Влади́мир Кули́к:
 Кулик, Владимир Алексеевич (род. 1937) — советский актёр.
 Кулик, Владимир Юрьевич (род. 1972) — советский и российский футболист.